Merbeth ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Merbeth (* 1981), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Ricarda Merbeth, deutsche Opernsängerin (Sopran)